Архимандри́т (поздн.-, от  «главный, старший» +  «в значении монастырь; также загон, овчарня, ограда») — в Русской православной церкви высший сан монашествующих священников.

Архимандрит, принявший великую схиму, называется схиархимандритом.

Описание чина 
Чин архимандрита появился в Восточной церкви в V веке (есть некоторые свидетельства, что он существовал уже в IV веке) — так именовались избранные архиереем из игуменов лица для надзора над монастырями епархии. Впоследствии наименование «архимандрит» перешло к начальникам важнейших мужских монастырей, а затем и к монашествующим лицам, занимающим церковно-административные должности. Монастырь, управляемый архимандритом, называется «архима́ндрией».

Известно о существовании в древней церкви женщин архимандритисс (). Такой чин имели некоторые из игумений женских монастырей, например, преподобная Евпраксия Тавенисская.

Первым архимандритом на Руси стал игумен московского Данилова (позже — Спасо-Преображенского) монастыря Иоанн, поставленный митрополитом Феогностом в 1330 году.
Есть два прочтения событий: по одной версии, первая в Московском княжестве архимандрия учреждена в Даниловом монастыре, по другой — первого московского архимандрита поставили уже после перевода братии в новый монастырь в Кремле.

В 1764 году по Манифесту о секуляризации монастырских земель русские монастыри были распределены по трём классам; главы монастырей 1-го и 2-го классов стали называться архимандритами.

Порядок совершения церковного обряда поставления во архимандрита находится в Чиновнике архиерейского священнослужения. Архимандрит носит чёрную мантию, как все монашествующие, но с красными скрижалями, какие положены только епископам. Вместе с возведением в сан архимандрита происходит награждение митрой, а в случае, если архимандрит является наместником или настоятелем монастыря, он пользуется правом ношения жезла-посоха в пределах своей обители, в том числе за богослужением.

В настоящее время в Русской православной церкви большинство архимандритов не являются ни настоятелями, ни наместниками монастырей, так как это уже не должность, а только сан, или титул. Также в РПЦ в сан епископа посвящают только архимандритов.

В византийском обряде католической церкви имеется чин протоархимандрита.

В Армянской апостольской церкви (ААЦ) чин архимандрита — вардапета даётся лицам, имеющим учёную степень доктора богословия. Протоархимандрит в ААЦ именуется цайрагуйн вардапет.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 Shipman A.  // The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: , 1907
 

 
Церковные награды